Договор в Сан-Ильдефонсо — договоры подписанные в местечке Сан-Ильдефонсо, Испания:

 Договор в Сан-Ильдефонсо (1777) — соглашение между Испанией и Португалией об урегулировании территориальных споров в районе реки Ла-Плата. Подписан 1 октября 1777 года.
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1796) — соглашение между Испанией и республиканской Францией о военном альянсе и объединении в борьбе против Великобритании.
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1800) — тайное соглашение между Францией и Испанией, в результате которого Испания отдала Луизиану Франции. Договор был заключен 1 октября 1800 года.